Бору-Кюель, Бору-Кюёль () — топоним в России якутского происхождения.

 Бору-Кюель — озеро, в дельте р. Лена, на о. Бору-Арыта, координаты 72°58'	125°08’.
 Бору-Кюель — озеро, в левобережье р. Суола, координаты 61°57'	130°25’.
 Бору-Кюель — озеро, на левом берегу среднего течения р. Балаковна, координаты 59°57'	110°12’.

Примечания